Deutschland es la palabra en alemán para Alemania.

Deutschland puede referirse también a:

 El Deutschland, buque de vapor que encalló en 1875, muriendo 157 personas entre pasaje y tripulación.
 El , buque de pasajeros que provocó el incidente de 1902 que lleva su nombre.
 El Deutschland, submarino de carga de la Primera Guerra Mundial, posteriormente armado y renombrado SM U-155.
 El Deutschland, buque de pasajeros hundido en la Segunda Guerra Mundial.
 El Deutschland, buque escuela de la marina mercante alemana.
 El Deutschland, crucero pesado o acorazado de bolsillo de la Kriegsmarine, posteriormente renombrado Lützow.
 El Deutschland, buque de pasajeros. Un incendio el 23 de mayo de 2010 obligó a evacuar a sus 608 pasajeros.
 La SMS Deutschland, fragata blindada de la Clase Kaiser.
 El SMS Deutschland, cabeza de serie de los cinco acorazados pre-dreadnought Clase Deutschland de la Kaiserliche Marine. 
 El SMS Deutschland, transbordador convertido en minador de la Kaiserliche Marine.
 El [[Deutschland (A59)|Deutschland (A59)]], crucero de entrenamiento de la Bundesmarine.
 La Clase Deutschland de acorazados de la Kaiserliche Marine. 
 La Clase Deutschland de cruceros de la Kriegsmarine. 
 Incidente del Deutschland, dos incidentes relacionados con buques llamados Deutschland han tenido lugar:
 El Incidente del Deutschland de 1902, debido a una disputa monopolística sobre radiotelegrafía.
 El Incidente del Deutschland de 1937, cuando un buque de guerra alemán fue atacado por la aviación española.
 Neues Deutschland, Nueva Alemania en alemán, es un periódico diario de Alemania. 
 X-Mal Deutschland fue un grupo de dark wave (o goth rock) formado en Hamburgo, Alemania.
 Joachim Deutschland, nacido en 1980, es un músico con nacionalidad alemana y estadounidense.
 Deutschland, canción de Rammstein del año 2019.

Enlaces externos